What's on Your Mind – singolo di George Benson del 1981
 What's on Your Mind – singolo degli Information Society del 1988